Гран-при Будапешта 2006 — профессиональный женский теннисный турнир. Соревнования проводились на открытых грунтовых кортах.

Турнир-2006 является 12-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Будапеште, Венгрия со 24 по 30 июля. Турнир продолжил летнюю грунтовую серию соревнований в Европе.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Каталина Кастаньо (№ 35 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Анна Смашнова сыграла свой двенадцатый финал в рамках соревнований ассоциации и завоевала свой двенадцатый титул.
 Лурдес Домингес Лино впервые сыграла в финале соревнования ассоциации вне Боготы.

Парный разряд

Факты 
 Жанетта Гусарова выигрывает 2-й титул в сезоне и 21-й за карьеру в туре ассоциации.
 Михаэлла Крайчек выигрывает 2-й титул за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Гран-при Будапешта

 WTA Тур 2006

 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Венгрия
Теннис
Июль 2006 года
2006